Hamid-Majid Tajmuri (3 de Junho de 1953) é um antigo futebolista iraniano.

Carreira

Tajmuri jogou pelo Shahbaz F.C..

Carreira internacional

Hamid-Majid Tajmuri jogou pela Seleção Iraniana de Futebol, tendo participado na Copa do Mundo de 1978, que teve lugar na Argentina.  

Futebolistas do Irão
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1978